Ikaruga bezeichnet:
 Ikaruga (Nara), eine Stadt in der japanischen Präfektur Nara
 Ikaruga (Hyōgo), eine Stadt in der japanischen Präfektur Hyōgo (heute: Taishi (Hyōgo))
 Ikaruga (Computerspiel), ein Computerspiel